Бик-Кармалинский сельсовет — муниципальное образование в Давлекановском районе Башкортостана.

Административный центр — село Бик-Кармалы.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-З «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан».

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
Константиновка — посёлок, упраздненный в 2005 году.

Примечания 

Муниципальные образования Давлекановского района
Сельские поселения Башкортостана